Ströhmer ist der Familienname folgender Personen:
 Gundolf Ströhmer (1930–2021), deutscher Gärungschemiker
 Michael Ströhmer (* 1968), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Strömer